Afonso I das Astúrias (739-757)
 Afonso I de Aragão (1104-1134)
 Afonso I de Portugal (1109-1185), ou Afonso Henriques
 Afonso I, Duque de Bragança (1377-1461)
 Afonso V de Aragão (1396-1458) — também Afonso I de Nápoles
 Afonso I d'Este (1476-1534) — duque de Ferrara e duque de Módena
 Afonso I do Congo (1456–1542 ou 1543)

Desambiguações de história